Marie-Adélaïde de Luxembourg (1894-1924), grande-duchesse de Luxembourg de 1912 à 1919, fille aînée du grand-duc Guillaume IV de Luxembourg et de Marie-Anne de Bragance ;
Marie-Adélaïde de Luxembourg (1924-2007), nièce de la précédente et troisième enfant de la grande-duchesse Charlotte et du prince Félix, mariée en 1958 avec le comte Carl-Josef Henckel von Donnersmarck (né en 1928).